Mascagni ima više značenja:
 Mascagni, Treviso
 Mascagni, Venezia